Bei den Commonwealth Games 2022 in Birmingham, England, fand vom 29. Juli bis 8. August 2022 je ein Hockey-Turnier der Damen und Herren statt. Austragungsort sämtlicher Spiele war das University of Birmingham Hockey and Squash Centre. Bei den Damen setzte sich im Finale England gegen Australien mit 2:1 durch. Bei den Herren gewann Australien mit 7:0 gegen Indien.

Herren

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalrunde

Sieger

Damen

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalrunde

Sieger

Medaillenspiegel

Weblink 
 Offizielle Webseite Hockey

Feldhockey
2022
Hockey 2022
Hockeywettbewerb in England
Sportveranstaltung in Birmingham